Rehbock steht für:

 das männliche Reh
 Rehbock (Gerät), Deckname eines Hochfrequenzmessgerätes der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

Rehbock ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Rehbock (* 1971), deutscher katholischer Ordenspriester
 Fritz Rehbock (1896–1989), deutscher Mathematiker
 Helmut Rehbock (1935–2020), deutscher Sprachwissenschaftler
 Karin Rehbock-Zureich (* 1946), deutsche Politikerin (SPD)
 Theda Rehbock (1957–2021), deutsche Philosophin und Hochschullehrerin
 Theodor Rehbock (1864–1950), deutscher Wasserbauingenieur

Siehe auch:

 Der goldne Rehbock
 Reebok